Групата е съставена от 16 отбора, играе се всеки срещу всеки в две срещи на разменено гостуване. За победа се начисляват 2 точки, за равенство 1, а за загуба не се начисляват точки. Последните два отбора отпадат в „Б“ група. Новите отбори в групата са Етър (Велико Търново) и Марица (Пловдив). Актуален шампион е ЦСКА „Септемврийско знаме“.

Класиране 

Забележка:
 Берое (Стара Загора) е изваден от „А“ РФГ след XVIII кръг заради безредици на стадиона в Стара Загора по време на срещата му с Левски-Спартак (София). Резултатите на Берое до този момент са зачетени, а в срещите до края на сезона на противниците му са присъдени служебни победи с по 3:0.
 „ЦСКА“ играе под името ЦСКА „Септемврийско знаме“
 „Левски“ играе под името „Левски-Спартак“
 „ЖСК-Славия“ е обединен отбор на „Славия“ и „Локомотив“
 „Ботев“ (Пловдив) играе по името „Тракия“
 „Миньор“ (Перник) играе под името „Кракра“

Състав на шампиона Левски-Спартак (София)

Любопитни факти 
 След Йон Ритер (Румъния), който води вечното дерби на 7 юли 1970 г., никога в следващите 14 години по нашите стадиони не е канен съдия от чужбина.
 Това е най-късно завършилото първенство, проведено по системата есен-пролет от създаването на „А“ група. Последният кръг е изигран чак на 27 юли.
 Левскарите получават от вътрешния министър Ангел Солаков премия от умопомрачаващата сума за времето си по 1800 лева на човек.

Северна „Б“ РФГ 

 1. Михайловград – днес град Монтана;
 2. Толбухин – днес град Добрич;

Източници 
 bulgarian-football.com – Български футболен архив
 „Футболът в Русе“, Юлиян Костов.

1968/69
1968/69